

Persone 
 Heinrich Brunn (1822-1894) – archeologo tedesco
 Alain Brunn (1976) – scrittore e saggista francese

Geografia

Austria

Comuni 
 Bad Fischau-Brunn – comune nel distretto di Wiener Neustadt-Land (Bassa Austria)
 Brunn am Gebirge – comune nel distretto di Mödling (Bassa Austria)
 Brunn an der Wild – comune nel distretto di Horn (Bassa Austria)
 Pölfing-Brunn – comune nel distretto di Deutschlandsberg (Stiria)

Ex comuni e frazioni 
 Brunn – frazione di Arbesbach, comune nel distretto di Zwettl (Bassa Austria)
 Brunn – frazione di Dobersberg, comune nel distretto di Waidhofen an der Thaya (Bassa Austria)
 Brunn – frazione di Fehring, città nel distretto di Südoststeiermark (Stiria)
 Brunn – frazione di Pölfing-Brunn, comune nel distretto di Deutschlandsberg (Stiria)
 Brunn – frazione di Sankt Michael in Obersteiermark, comune nel distretto di Leoben (Stiria)
 Brunn – frazione di Straßwalchen, comune nel distretto di Salzburg-Umgebung (Salisburghese)
 Brunn – ex comune ora frazione di Waidhofen an der Thaya-Land, comune nel distretto di Waidhofen an der Thaya (Bassa Austria)
 Brunn am Wald – frazione di Lichtenau im Waldviertel, comune nel distretto di Krems-Land (Bassa Austria)
 Brunn an der Erlauf – frazione di Pöchlarn, città nel distretto di Melk (Bassa Austria)
 Brunn an der Schneebergbahn – frazione di Bad Fischau-Brunn, comune nel distretto di Wiener Neustadt-Land (Bassa Austria)
 Brunn bei Pitten – frazione di Bad Erlach, comune nel distretto di Wiener Neustadt-Land (Bassa Austria)
 Brunn im Felde – frazione di Gedersdorf, comune nel distretto di Krems-Land (Bassa Austria)
 Brunn im Gries – frazione di Schwand im Innkreis, comune nel distretto di Braunau am Inn (Alta Austria)
 Brunn-Linsberg – ex comune ora accorpato a Bad Erlach, comune nel distretto di Wiener Neustadt-Land (Bassa Austria)
 Johnsdorf-Brunn – ex comune ora frazione di Fehring, città nel distretto di Südoststeiermark (Stiria)

Francia 
 Brunn – antico nome tedesco di Fontaine, comune nel dipartimento del Territorio di Belfort (Borgogna-Franca Contea)

Germania

Comuni 
 Brunn – comune nel distretto dell'Alto Palatinato (Baviera)
 Brunn – comune nel circondario della Mecklenburgische Seenplatte (Meclemburgo-Pomerania Anteriore)

Ex comuni, frazioni e quartieri 
 Brunn – frazione di Ehingen, comune nel distretto della Media Franconia (Baviera)
 Brunn – ex comune ora frazione di Heiligenstadt in Oberfranken, comune nel distretto dell'Alta Franconia (Baviera)
 Brunn – ex comune ora quartiere di Norimberga, città nel distretto della Media Franconia (Baviera)
 Brunn – area non incorporata del circondario del Nürnberger Land nel distretto della Media Franconia (Baviera)
 Brunn – frazione di Schönwald, città nel distretto dell'Alta Franconia (Baviera)
 Brunn – frazione di Tirschenreuth, città nel distretto dell'Alto Palatinato (Baviera)
 Brunn – ex comune ora frazione di Windsbach, città nel distretto della Media Franconia (Baviera)

Polonia 
 Brunn – antico nome tedesco di Bezrzecze, frazione del comune di Dobra nel distretto di Police (Pomerania Occidentale)

Repubblica Ceca 
 Brunn – antico nome tedesco di Studenec, frazione del comune di Nicov nel distretto di Prachatice (Boemia Meridionale)

Svezia 
 Brunn – area urbana del comune di Värmdö, contea di Stoccolma

Pagine correlate 
 Brünn (disambigua) – pagina di disambiguazione